Passe steht für:

 Passe (Bogenschießen), einmaliges Schießen und Pfeileholen
 Passe (Kleidung), ein eingesetztes Stoffstück an Kleidungsstücken
 Passe (Optik), Formabweichung einer optischen Oberfläche
 Passe (Angola), Ortsteil der Gemeinde Bocoio im angolanischen Kreis Bocoio

Personen:
 Crispin de Passe der Ältere (1564–1637), niederländischer Kupferstecher, Drucker und Maler
 Crispin de Passe der Jüngere (um 1593/94–1670), niederländischer Kupferstecher und Zeichner
 Hermann Passe (1894–?), deutscher politischer Funktionär (NSDAP), SS-Führer und Bürgermeister
 Magdalena de Passe (1600–1638), niederländische Kupferstecherin
 Simon de Passe (um 1595–nach 1631), niederländischer Kupferstecher und Medailleur
 Suzanne de Passe (* 1946), amerikanische Schallplattenmanagerin, Film- und Fernsehproduzentin sowie Drehbuchautorin
 Willem de Passe (um 1598–um 1637), niederländischer Kupferstecher

Siehe auch:

 Passee
 Le passé – Das Vergangene